Jetzt erst recht oder Jetzt erst recht! ist der Titel von:

 Jetzt erst recht (Gitte-Hænning-Album), Musikalbum von Gitte Hænning (1987)
 Jetzt erst recht (LaFee-Album), Musikalbum von LaFee (2007)
 Jetzt erst recht (Film), österreichischer Film von Michael Kreihsl (2003) 
 Jetzt erst recht! (Fernsehserie), deutsche Fernsehserie (2005)